Gsieser Törl kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Forcella di Casies, bergspass, 
 Gsieser Törl (bergspass i Österrike), 

Robotskapade Österrikeförgreningar